Лоран Будуани (; 29 декабря 1966, Салланш, Франция) — французский боксёр-профессионал, выступавший во второй средней весовой категории. Серебряный призёр Олимпийских игр 1988 года. Чемпиона Европы (EBU 1992—1993, 1995—1996). Чемпион мира во втором среднем весе (по версии WBA, 1996—1999 года.)

Любительская карьера 

Лоуран провёл успешную любительскую карьеру. Представлял Францию на Олимпийских играх 1988 года, где завоевал серебряную медаль.
 1-й раунд прошёл авторматически
 Победил Имре Бакскаи (Венгрия) 4-1
 Победил Даррена Обаха (Австралия) 5-0
 Победил Сонг Куюнг-Супа (Южная Корея) 3-2
 Победил Кеннета Голда (США) 4-1
 Проиграл Роберту Вангила (Кения) KO 2 раунд

Профессиональная карьера 

На профессиональном ринге Будуани дебютировал в апреле 1989 года в полусредней весовой категории. Досрочно побеждал всех своих соперников, и в июле 1991 года в своём 16 поединке неожидонно проиграл нокаутом американцу, Гиблерту Баптисту.

В ноябре 1992 года Лоран нокаутировал опытного соотечественника, Жан-Клода Фонтану (28-2), и завоевал титул чемпиона Европы EBU. Через год, в третьей защите титула, потерпел второе досрочное поражение, и уступил Европейский титул соотечественнику, Бернарду Раццано (14-5-1).

В январе 1995 года снова завоевал титул чемпиона Европы, нокаутировав в 9-м раунде испанца, Хавьера Кастильехо (36-2). Через год снова встретился с Кастильехо, и победил его по очкам.

В августе 1996 года нокаутировал опытного мекисканского боксёра, Хулио Сезара Васкеса, и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA во втором полусреднем весе.

В феврале 1998 года Будуани встретился с панамским нокаутёром, Гильермо Джонсом (22-1). Поединок завершился вничью. В реванше Будуани победил раздельным решением судей.

В следующем поединке, 30 ноября 1998 года нокаутировал бывшего чемпиона мира, Терри Норриса.

В марте 1999 года проиграл по очкам последний поединок на профессиональном ринге олимпийскому чемпиону Дэвиду Риду.

Ссылки 

 

Боксёры Франции
Боксёры 1980-х годов
Боксёры 1990-х годов
Боксёры первой средней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации